Huhtanen est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme
 (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
Veikko Huhtanen (1919-1976), gymnaste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois